VCM steht als Abkürzung für:

 Value Chain Management
 Vapor Cycle Machine, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z
 Video Compression Manager
 Video Chess-Master, ein Computerspiel für den KC 85
 Vienna City Marathon
 Vinylchlorid-Monomer als Basis zur Herstellung von Polyvinylchlorid (PVC), siehe Vinylchlorid; für den gleichen Begriff in VCM-Tanker (Vinylchlorid-monomer-Tanker), siehe unter V bei Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z)
 Voice-Coil Motor, eine Art Linearmotor, der nach dem Prinzip einer Tauchspule arbeitet

VCM